Осады Монса:

 Осада Монса (1572) в ходе Восьмидесятилетней войны
 Осада Монса (1691) в ходе войны Аугсбургской лиги
 Осада Монса (1709) в ходе войны за Испанское наследство
 Осада Монса (1746) в ходе войны за Австрийское наследство